Владимир Александрович Лайминг ( — ) — русский военный деятель, генерал от артиллерии. Комендант Свеаборгской и Брест-Литовской крепостей.

Биография 
Из потомственных дворян Псковской губернии. Сын майора Александра Ивановича Лайминга. Брат генерала от инфантерии П. А. Лайминга.

Окончил 2-е военное Константиновское училище. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Заведующий практическими занятиями Варшавской крепостной артиллерии (22 марта 1887 — 3 июля 1901 года).

Командир Осовецкой крепостной артиллерии (3 июля 1901 — 17 февраля 1905 года).

Состоял в распоряжении Главного артиллерийского управления (17 февраля — 7 ноября 1905 года).

Комендант Свеаборгской крепости (7 ноября 1905 — 19 ноября 1913 года). В 1906 году руководил подавлением революционных волнений во время Свеаборгского восстания.

Генерал-лейтенант (ст. 6 декабря 1908 года). Комендант Брест-Литовской крепости (19 ноября 1913—1915 год).

Генерал от артиллерии (6 декабря 1914 года).

В 1915 года командующий «крепостными и осадными артиллериями, собранными в Москве и её окрестностях». С ноября 1915 года командир Запасного крепостного артиллерийского полка.

В 1920 году — в РСФСР, сотрудничал с военным издательством («О причинах падения крепостей»).

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1880),
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1880),
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1882),
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1893),
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом «за 25 лет» (1915),
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1899),
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1906),
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1911),
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1913),
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1915),
 Орден Белого Орла (10.04.1916)
 Орден Данеброг 2-й ст. (1903)

Литература 
 
 Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914—1917) В 2-х т. // Том 2. 1915 год — Апогей / Кучково поле, : 2014 г.—316 с. — 155 с. — ISBN 978-5-906226-59-4
 Список генералам по старшинству//Петроград. Составлен по 15.04.1914 г.
 Список генералам по старшинству//Петроград. Составлен по 10.07.1916 г.

Ссылки

Примечания

См. также 
 Свеаборгское восстание
 Свеаборг (фильм)

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Коменданты Брестской крепости
Коменданты Свеаборгской крепости
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)